Уиста — село в Балтинской сельской администрации Знаурского района Южной Осетии
 Уиста — село в Зиууатской сельской администрации Знаурского района Южной Осетии